Por Astaire pode estar à procura de:
Fred Astaire
Blondfire, uma banda antes conhecia como Astaire

Desambiguação